

Sigle 
 Związek Harcerstwa Polskiego – associazione scout polacca

Codici 
 ZHP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di High Prairie (Canada)